Parglogenia subgranosa är en snäckart som först beskrevs av Le Guillou 1842.  Parglogenia subgranosa ingår i släktet Parglogenia och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
subgranosa